III liga polska w piłce nożnej (1969/1970) – 18. edycja rozgrywek trzeciego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce. Brało w nich udział 65 drużyn grając w 4 grupach.

Grupa I (Śląsk) 
Tabela końcowa:

Grupa II (Kraków) 
Tabela końcowa:

Grupa III (Warszawa) 
Tabela końcowa:

Grupa IV (Poznań) 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi

      = Spadek z ligi.

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1969 w piłce nożnej
1970 w piłce nożnej
1969 w polskim sporcie
1970 w polskim sporcie